Юношеская сборная Таджикистана по футболу (до 16-17 лет) — сборная, представляющая Таджикистан на международных юношеских турнирах и матчах по футболу. Финалист юношеского Чемпионата Азии (до 16 лет) 2018 года, бронзовый призёр юношеского Чемпионата Азии (до 17 лет) 2006 года. Участник юношеского Чемпионата мира (до 17 лет) 2007 года, в котором сборная Таджикистана дошла до 1/8 финала. Также во второй раз в своей истории сборная Таджикистана примет участие в юношеском Чемпионате мира 2019 года. Также призер ряда других, более маленьких, чаще региональных международных турниров.

Достижения 
  Финалист юношеского Чемпионата Азии: 2018
  Финалист юношеского Чемпионата Азии :2018
 1/8 финала в юношеском Чемпионате мира: 2007

Участие в международных турнирах

Юношеский чемпионат мира

Юношеский чемпионат Азии

Текущий состав 
Состав юношеской сборной Таджикистана (до 16) на юношеском Чемпионате Азии 2018, в котором сборная дошла до финала.

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана — fft.tj

Сборная Таджикистана по футболу
Футбол в Таджикистане
Таджикистан